

События 

 Поход шведов на Ладогу во главе с ярлом Ульфом Фаси либо зятем короля Биргером. 15 июля — Невская битва. Победа новгородцев и ладожан под руководством князя Александра Ярославича над шведами.
 16 сентября — рыцари Ливонского ордена вместе с князем-изгнанником Ярославом Владимировичем захватывают Изборск, а позднее — Псков.
 сентябрь — граф Шампани Тибо IV возвращается из Газы после неудачного Крестового похода, и, по легенде, завозит во Францию кусты провенской розы.
 Даниил Романович Галицкий захватил киевский престол, прогнав Ростислава Мстиславича. Он оставил город под управлением тысяцкого Дмитра, которому пришлось обороняться от монголов.
 6 декабря — Киев взят монголами. Подробнее: Нападение хана Батыя на Киев.
 Около 1240 — Основание на реке Шпре Берлина.
 Начало строительства дворца в Виндзорском замке.
 Балдуин взял Цурул. Ромейский флот разбит итальянцами.
 Император Священной Римской империи Фридрих II начал наступление на Папскую область, угрожая Риму. Он запретил церковный собор, который намеревался провести папа римский Григорий IX.
 Португальский король Саншу II захватывает крепость Аямонте в провинции Алгарве.
 Король Норвегии Хакон IV Старый нанёс поражение ярлу Скуле Бордссону, на чём эпоха гражданских войн в Норвегии завершилась.
 Создано «Сокровенное сказание монголов» («Тайная история монголов») — памятник монгольской литературы.
 В Делийском султанате произошёл переворот против правительницы Разии-султан. В результате она погибла. Новым правителем султаната стал Муизз ад-дин Бахрам-шах.
 Сундьятта, вождь Малинке, захватил Гану и окончательно разрушил город.
 Переход городов Мюнхен и Менцинг во владение Виттельсбахов.

Правители 
 Айюбиды — Ас-Салих II Айюб (1240—1249).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1240 году
 Магнус I Ладулос, король Швеции.
 Бенедикт XI (папа римский).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1240 году
 11 апреля — Лливелин ап Иорверт, правитель королевства Гвинед.
 10 декабря — Конрад из Лихтенау, немецкий хронист.
 Герман II и Мефодий, константинопольские патриархи.
 Альберт IV, граф Габсбург.
 Александр из Вильдьё — французский средневековый монах-минорит, поэт, грамматик, математик и схоластический писатель.

См. также